Olean – villaggio del Missouri
Olean – città dello stato di New York
Olean – città (town) dello stato di New York
Olean – nome commerciale dell'olestra